Mark Moisejevič Rozental (; 1906 ve vesnici Ustje, dnes Vinnycká oblast – 1975 v Moskvě) byl sovětský filosof, historik filosofie, doktor filosofických věd, profesor, držitel čestného titulu "Zasloužilý vědec RSFSR". Od roku 1966 byl vedoucím odboru pro dialektický materialismus ve Filozofickém ústavu Akademie věd SSSR.

Publikace 
 Против вульгарной социологии в литературной теории. М., 1936.
 Материалистическая диалектика. [М.], 1937. — 122 с.
 Вопросы эстетики Плеханова. М., 1939.
 Краткий философский словарь. Под ред. М. Розенталя и П. Юдина. Несколько изданий 1939—1940 гг.
 Краткий философский словарь. Под ред. М. Розенталя и П. Юдина. Изд. 2-е, доп. М., 1941.
 Лицо и маска фашизма. ОГИЗ-Свердлгиз., 1942. — 120 с.
 Краткий философский словарь. Под ред. М. Розенталя и П. Юдина. Издание третье, переработанное и дополненное. М., 1952. — 614 с.
 Марксистский диалектический метод. М., 1947. — 387 с.
 Философские взгляды Н. Г. Чернышевского. М., 1948. — 312 с.
 Марксистский диалектический метод. М., 1952. — 348 с.
 Вопросы диалектики в «Капитале» Маркса. М., 1955. — 424 с.
 Принципы диалектической логики. М., 1960.
 Философский словарь М., 1963 (редактор и соавтор).
 Диалектика «Капитала» Маркса. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Мысль, 1967. — 592 с.
 Диалектика «Капитала» К. Маркса. Москва, 2010. Сер. Размышления о марксизме (Изд. 3-е)
 Ленин как философ. М., 1969.
 Ленинская диалектика сегодня. М., 1970
 Диалектика познания и современная наука. М., Мысль, 1973. — 247 с.
 Диалектика ленинского исследования империализма и революции. М.,1976.

 Překlady do češtiny

Odkazy

Reference

Literatura 
 
 Алексеев П. В. Философы России XIX—XX столетий. Биографии, идеи, труды. / 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Академический проект, 1999. С.672-673. ISBN 5-8291-0003-7

Externí odkazy 

Sovětští filozofové
Historikové filozofie
Nositelé Řádu rudého praporu práce (SSSR)
Absolventi vysokých škol v Rusku
Narození v roce 1906
Úmrtí v roce 1975
Muži